Velika nagrada Španjolske (Formula 1 Gran Premio de España Emirates 2018) je bila peta utrka prvenstva Formule 1 2018. Trkači vikend vožen je od 11. svibnja do 13. svibnja na stazi Barcelona u Španjolskoj, a pobijedio je Lewis Hamilton u Mercedesu.

Sudionici utrke

* Zamjena, treći vozač

Izvještaj
Pirelli je za ovu utrku odabrao medium, soft i supersoft gume. Uoči utrke tehnički direktor Saubera Jorg Zander je napustio momčad. FIA je uoči utrke izdala dodatnu direktivu za sprječavanje mogućnosti korištenja ulja u svrhu dobivanja dodatnih performansi motora u kvalifikacijama. McLaren je donio veliki paket aerodinamičkih poboljšanja, a najveća promjena je bila novi "nos", dok je Ferrari
montirao retrovizore na "halo" zaštitu. Renault je dobio novu specifikaciju goriva koju je za njih pripremio BP/Castrol, te je donio manja aerodinamička poboljšanja za svoj R.S.18.

Treninzi
Prvi slobodni trening

Nakon uvodnih petnaestak minuta skoro svi su vozači odradili instalacijske krugove. Sebastian Vettel se izvrtio u 13. zavoju, a ubrzo nakon njega i Valtteri Bottas u 10. zavoju. Nije bilo većih posljedica, obojica su nastavili s vožnjom. Marcus Ericsson je također izgubio kontrolu na bolidom. Zadnji kraj bolida završio mu je u šljunku, ali se uspio vratiti na stazu. Daniel Ricciardo je završio u zaštitnoj ogradi u 4. zavoju, a odmah nakon incidenta označen je virtualni sigurnosni automobil. Većina vozača vozila je na soft gumama, nekoliko njih bilo je na mediumu. Robert Kubica, koji je zamijenio Sergeja Sirotkina na prvom trneingu, se izvrtio u 13. zavoju, ali se brzo vratio na stazu. Puno gore je nedugo zatim prošao njegov kolega Lance Stroll. Kanađanin je izgubio zadnji kraj u petom zavoju i završio u šljunku. Na kraju je najbrži bio Bottas s vremenom 1 minutu i 18,148 sekundi.

Drugi slobodni trening

Treći slobodni trening

Kvalifikacije

Utrka

Najbrža vremena treninga

Rezultati kvalifikacija

  – Sergej Sirotkin je dobio 3 mjesta kazne na gridu zbog uzrokovanja sudara na VN Azerbajdžana.
  – Brendon Hartley je dobio 5 mjesta kazne zbog promjene mjenjača.

Rezultati utrke

Zanimljivosti

Vozači
64. pobjeda i 73. najbolja startna pozicija za Lewisa Hamiltona.
25. postolje za Valtterija Bottasa.
12. postolje za Maxa Verstappena.

Konstruktori
 78. pobjeda i 90. najbolja startna pozicija za Mercedes.

Poredak nakon 5 od 21 utrke

Izvori

Vanjske poveznice

Španjolska-2018 
Španjolska